Charles Lane (1800–1870) est un transcendantaliste, fondateur de la communauté utopique de Fruitlands.
 Charles Lane (1869-1945) est un acteur américain (carrière de 1914 à 1929)
 Charles Lane (1905-2007) est aussi un acteur américain (carrière de 1931 à 2006)
  (1953- ), un réalisateur américain
 Charles Lane, un journaliste américain du Washington Post